Гао Сун (, родился 20 марта 1981 года) — китайский фигурист, выступавший в одиночном разряде.

Гао Сун родился в 1981 году в провинции Хэйлунцзян. В 2000 году он выиграл финал молодёжного Гран-при по фигурному катанию, но в следующем сезоне не прошёл отбор в национальную сборную, и потому пропустил международные состязания. В 2002 году он завоевал бронзовую медаль на Чемпионате четырёх континентов.

После этого его выступления на международной арене стали ухудшаться. Лучшим его результатом стало четвёртое место на Универсиаде в 2007 году.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2000

Ссылки 

 Профиль на сайте ИСУ 

Фигуристы Китая